Янушкевичі (однина Янушкевич) — литовсько-польсько-руський боярський та шляхетський рід. Родоначальник — Янушко, у 15 ст. писар Великого князя Литовського, батько маршалка Федора Янушкевича.
Більшість відомих Янушкевичів як родовий герб мали Любич (герб).

Носії прізвища 

 Янушкевич Федір (15ст.—1508) — маршалок волинський
 Янушкевич Адольф Михайлович (1803—1857) — польський поет, етнограф
  (1805—1877) — польський поет
  (Hans von Januszkiewicz) (1855—1937) — німецький письменник, псевдонім Hans von Reinfels 
  (1835—1872) — доктор медицини, офтальмолог 
  (1872 — після 1917) — член III Держ. Думи від Гродненської губернії.
 Янушкевич Микола Йосипович (1886—1942) — політичний і громадський діяч, перекладач, публіцист, член 4 скликання Держ. Думи.
  (Alisia Vronskaya)(1897 - 29.02.1992) - балерина, хореограф   
  (1944—2016) — російський літературознавець.
  (1903—1979) — професор мед. наук із Польщі.
  (1896—1978) — актриса з Литви, сценарист
  (1872—1955) — професор мед. наук із Польщі.
  (1976) — режисер театра ляльок
  (нар. 1946) — актор театру і кіно 
 Янушкевич Микола Миколайович (1868—1918) — нач. Генштабу в Рос. Імперії
 Янушкевич Павло Антонович (1871—1942 гг.). професор Ленінградського ветеринарного інституту, зав.кафедри анатомії тварин 1921-36 рр., автор підручника "Анатомія тварин" 
  (нар. 30/05/1954) — білоруський художник, краєзнавець
  (нар. 1959) — білоруський літературознавець, археограф, письменник.
  (нар. 1962) — білоруський скульптор.
 Янушкевич Олексій Святославович (нар. 1986) — білоруський футболіст,
  (Barbara Morrison Januszkiewicz)(23.02. 1955) — художниця, фільмпродюсер із США, м.Вашингтон 
 Янушкевич Ева (Ewa Januszkiewicz)(1991) — спортсменка із США, шт. Коннектикут (паверліфтінг, категорія до 63 кг) 
 Янушкевич Ольга Миколаївна (1968) — українська композиторка і педагог.
  (нар. 1987) — театральний актор і вокаліст із Польщі
  (1911—1984) — академік медицини
  (1901—2001) — військовий льотчик
  (1922—1995) — органіст, хоровий диригент
  (1953)-Доктор природничих наук, математик
 Янушкевичус Ремігюс (Remigijus Januškevičius) (нар.1976 р.) — художник із Литви

Джерела 
 Генеалогічна база знань 
 Фамільний клуб
  

Білоруські прізвища
Польські прізвища